|-
| 132901 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132902 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 132903 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132904 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132905 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132906 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132907 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132908 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132909 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132910 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132911 - || || 27 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132912 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132913 - || || 27 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132914 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132915 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132916 - || || 29 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 132917 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132918 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132919 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132920 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132921 - || || 28 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132922 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132923 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132924 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132925 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132926 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132927 - || || 18 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132928 - || || 18 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132929 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132930 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132931 - || || 16 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132932 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132933 - || 2002 TC || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132934 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132935 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132936 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132937 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132938 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132939 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132940 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132941 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132942 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132943 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132944 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132945 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132946 - || || 4 d'octubre, 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 132947 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132948 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132949 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132950 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132951 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132952 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132953 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132954 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132955 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132956 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132957 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132958 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132959 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132960 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132961 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132962 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132963 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132964 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132965 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132966 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132967 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132968 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132969 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132970 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132971 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132972 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132973 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132974 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132975 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132976 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132977 - || || 11 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132978 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132979 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132980 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132981 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132982 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132983 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132984 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132985 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132986 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132987 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132988 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132989 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132990 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132991 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132992 - || || 7 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132993 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132994 - || || 6 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132995 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132996 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132997 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132998 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132999 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133000 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2